Šlechticů jménem Filip Orleánský bylo více:
 Filip Orleánský (1336–1376) – syn krále Filipa VI.
 Filip I. Orleánský (1640–1701) – syn krále Ludvíka XIII.
 Filip II. Orleánský (1674–1723) – syn vévody Filipa I.

Externí odkazy